Francisquensi – abitanti di Dona Francisca
Francisquensi – abitanti di São Francisco (Paraíba)
Francisquensi – abitanti di São Francisco do Sul